Teatr Letni w Ciechocinku
 Teatr Letni w Szczecinie
 Teatr Letni w Warszawie